Ганчовец () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Дряново. Население составляет 158 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве села Ганчовец должность кмета (старосты) исполняет Тодор Стефанов Маринов (Зелёные) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Дряново — Иван Илиев Николов (независимый) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области